Křikava bezeichnet:

 Burg Křikava, Burgruine in Tschechien
 Herren von Křikava, böhmischer Zweig der bayerischen Ritter von Donnerstein; siehe Donnerstein (Adelsgeschlecht)

Křikava ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Křikava (1873–1920), tschechischer Schriftsteller